Николаус (Ник) Хёйбрехт Хо́йдонкс (; 29 декабря 1900 — 4 февраля 1985) — бельгийский футболист, защитник, участник Олимпиады 1928 и чемпионата мира 1930 года. С 1928 по 1933 год провёл 36 матчей за сборную. Играл за «Берхем», «Хасселт» и «Льеж».
Во время плавания через Атлантику накануне чемпионата мира простудился и оглох на одно ухо.

Итого: 36 матчей / 0 голов; 13 побед, 7 ничьих, 16 поражений.

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1928 года